The Amazing Spider-Man (stripserie), de eerste en tevens langstlopende stripserie over de superheld Spider-Man
The Amazing Spider-Man (televisieserie), een live-action televisieserie over Spider-Man uit de jaren 70.
The Amazing Spider-Man (film uit 1977), een televisiefilm uit 1977
The Amazing Spider-Man (film uit 2012), een film uit 2012
The Amazing Spider-Man 2, vervolg, film uit 2014
The Amazing Spider-Man (computerspel)
The Amazing Spider-Man (album)